Albumy numer jeden w roku 1998 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1998 (Węgry)